Стенандриум () — род травянистых цветковых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Листья черешковые, супротивные, цельные.

Цветки сидячие, пазушные. Прицветники от яйцевидных до ланцетных. Чашелистиков 5, узкие, острые. Венчик розовый, фиолетовый или белый, из 5 обратнояйцевидных долей. Тычинок 4, двусильные, пыльники одногнёздные.

Распространение 
Встречаются в тропических и умеренно тёплых областях Америки.

Виды 
Род Стенандриум включает 49 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Stenandrium Nees на сайте PLANTS Profile USDA

Акантовые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки